Xunga o Seriema de potes negres, ocell
 Imperi Xunga o Sunga (Shunga), imperi de l'Índia